Copa Libertadores 2010 – 51. edycja Copa Libertadores.

W pięćdziesiątej pierwszej edycji Copa Libertadores udział wzięło 40 klubów reprezentujących wszystkie kraje zrzeszone w CONMEBOL oraz Meksyk, będący członkiem CONCACAF. Dwa najsilniejsze państwa, Brazylia i Argentyna, wystawiły najwięcej klubów – Argentynę reprezentowało 6 klubów, a Brazylię 5 klubów. Reszta państw oprócz Meksyku wystawiła w turnieju po 3 kluby. Meksyk obok 3 klubów reprezentowały dodatkowo dwa kluby wycofane w poprzednim turnieju, a które miały zacząć grę od 1/ finału. Były to Chivas de Guadalajara oraz San Luis FC, które w poprzedniej edycji turnieju dotarły do 1/8 finału, gdzie wycofały się z powodu grypy H1N1.

Broniący tytułu klub Estudiantes La Plata dotarł do ćwierćfinału, gdzie wyeliminowany został przez brazylijską drużynę Internacional Porto Alegre dzięki bramce zdobytej na wyjeździe. Internacional w półfinale wyeliminował São Paulo FC, a w finale pokonał Chivas de Guadalajara, zdobywając trofeum.

W rundzie wstępnej 51 edycji Copa Libertadores 12 klubów podzielono na 6 par. Zwycięzcy dwumeczów awansowali do fazy grupowej.

W fazie grupowej 32 kluby podzielono na 8 grup liczących po 4 drużyny. Do 1/8 finału awansowali zwycięzcy każdej grupy, 6 najlepszych drużyn spośród tych, które zajęły 2. miejsce w grupie, oraz dwa zespoły meksykańskie, które wycofały się w 1/8 finału poprzedniej edycji turnieju, czyli Chivas de Guadalajara oraz San Luis FC.

W 1/8 finału wylosowano osiem par, które wyłoniły ośmiu ćwierćfinalistów. W ćwierćfinale wylosowano cztery pary, które wyłoniły czterech półfinalistów. W półfinale dwie pary wyłoniły dwóch finalistów.

W ćwierćfinale znalazły się 4 kluby brazylijskie oraz po jednym klubie z Argentyny, Chile, Meksyku i Paragwaju. W półfinale Brazylia miała 2 kluby, a Chile i Meksyk po jednym. W finale brazylijski klub Internacional Porto Alegre pokonał meksykańską drużynę Chivas de Guadalajara, wygrywając oba mecze.

Najsłabiej spisały się kluby z Boliwii, Ekwadoru i Wenezueli, z których żaden nie zdołał awansować do fazy pucharowej.

Uczestnicy

Runda wstępna

Faza grupowa

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Grupa 7

Grupa 8

Tabela zespołów z drugich miejsc

Faza pucharowa

Rozstawienie

Drabinka

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Klasyfikacja strzelców bramek

Klasyfikacja 
Poniższa tabela ma charakter statystyczny. O kolejności decyduje na pierwszym miejscu osiągnięty etap rozgrywek, a dopiero potem dorobek bramkowo-punktowy. W przypadku klubów, które odpadły w rozgrywkach grupowych o kolejności decyduje najpierw miejsce w tabeli grupy, a dopiero potem liczba zdobytych punktów i bilans bramkowy.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 RSSSF
 Copa Libertadores 2010 (josecarluccio.blogspot.com)
 Copa Libertadores 2010 (football-lineups.com)

2010 w piłce nożnej
Copa Libertadores